McGuigan ist der Familienname folgender Personen:

 Barry McGuigan (* 1961), irischer Boxer im Federgewicht
 Dempsey McGuigan (* 1993), britisch-irischer Hammerwerfer
 Dorothy Gies McGuigan (1914–1982), US-amerikanische Sachbuchautorin
 James Charles McGuigan (1894–1974), Erzbischof von Toronto
 Paddy McGuigan (1939–2014), irischer Musiker
 Pat McGuigan (1935–1987), irischer Schlagersänger

 Robbie McGuigan (* 2004), nordirischer Snookerspieler
 Shane McGuigan (* 1988), britischer Boxer und -trainer

Siehe auch:
 MacGuigan
 McGugan